Ора́ва и О́рава:

 Орава — беспорядочное скопление людей, толпа.
 Орава — историческая область в Словакии.
 Орава — река в Словакии, приток Вага.
 Орава — деревня в уезде Вырумаа, Эстония.
 Орава — бывшая деревня в уезде Пылвамаа, Эстония.
 Орава — бывшая волость в уезде Пылвамаа, Эстония. Существовала в 1992–2017 годах.
 Орава — бывшая волость в уезде Вырумаа, Эстония. Существовала в 1939–1950 годах.

Примечания